Der Spion steht für:

 Der Spion (1917), deutscher Stummfilm von Heinz Karl Heiland
 Der Spion (2020), britischer Thriller von Dominic Cooke